Folgende Personen tragen den Namen Dickhut:

 Adalbert Dickhut (1923–1995), ehemaliger Geräteturner
 Christian Dickhut († ≈1830), Hornist und Komponist
 Franz-Josef Dickhut (* 1969), deutscher Go-Spieler
 Heinrich Dickhut (1890–1972), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Johann Dickhut (1912–1993), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 Willi Dickhut (1904–1992), deutscher Kommunist und Mitbegründer der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands

Siehe auch:
 Dickhuth